Maksim Maksimov - biatleta russo
Maksim Maksimov - calciatore russo